Église San Francesco peut désigner :
 l'église San Francesco (Città di Castello) ;
 l'église San Francesco (Cortone) ;
 l'église San Francesco (Fano) ;
 l'église San Francesco, une église conventuelle de Mantoue ;
 l'église San Francesco (Mercatello sul Metauro) ;
 l'église San Francesco di Paola (Reggio de Calabre) ;
 l'église San Francesco della Vigna ;
 l'église San Francesco al Prato de Pérouse ;
 l'église San Francesco di Paola (Rome).

Voir aussi 
 
 

Homonymie d'édifices religieux en italien